Герсон — фамилия. 

Еврейская фамилия является патронимической (от диалектного мужского личного имени Герсон). Известные носители:

 Герсон, Александр Максимович (1851—1888) — русский писатель, журналист, переводчик и актёр.
 Герсон, Вениамин Леонардович (1891—1940) — деятель советских спецслужб.
 Герсон, Войцех (; 1831—1901) — польский художник и писатель.
 Герсон, Жан (1363—1429) — французский теолог, канцлер парижского университета.
 Герсон, Клаус (1917—2010) — американский хоккеист на траве.
 Герсон, Макс (1881—1959) — немецкий и американский врач-диетолог.
 Герсон, Сэмюэль (настоящее имя Шлойме Гайсин; 1895—1972) — американский борец, серебряный призёр Олимпийских игр.